Bahnhof Kirchhain bezeichnet:

 Bahnhof von Kirchhain in Brandenburg, siehe Bahnhof Doberlug-Kirchhain
 Bahnhof von Kirchhain in Hessen, siehe Bahnhof Kirchhain (Bz Kassel)